All In steht für:

 All In, Begriff beim Pokerspiel, siehe Liste von Pokerbegriffen #All-In
 All In – Pokerface, US-amerikanischer Film von Nick Vallelonga (2006)
 All in – Alles oder nichts, niederländisch-US-amerikanischer Film von Gil Cates Jr. (2008)
 All In (Alles auf Risiko), Lied von Stefan Raab, siehe Die große ProSieben PokerStars.de-Nacht #All In (Alles auf Risiko)
 Step Up: All In, US-amerikanischer Film von Trish Sie (2014)
 All In, deutsche Mini-Fernsehserie (8 Folgen) mit Daniel Popat (auch Regie) und Heiko Pinkowski (2021)